Rechinger se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Karl Rechinger
 Karl Heinz Rechinger